Stachus steht für:

 Stachus, eine zentrale Straßenkreuzung von Innsbrucker-, Kammerboten-, Anton-Winkler- und Reichenbachstraße in Bad Reichenhall, Bayern, Deutschland
 Stachus, (offiziell Karlsplatz), zentraler Platz in der bayerischen Landeshauptstadt München
 Hier auch der Bahnhof München Karlsplatz (Stachus)